In 2018 werd de Davis Cup voor de 107e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landenteams en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Frankrijk was de titelverdediger, maar verloor dit keer de finale van Kroatië, dat zo voor de tweede keer de Davis Cup won.

Wereldgroep

België 

In de eerste ronde van de Davis Cup 2018 nam de verliezende finalist van 2017 het in Luik op tegen Hongarije. Het Belgische team bestond uit David Goffin (ATP-7), Ruben Bemelmans (ATP-117), debutant Julien Cagnina (ATP-264) en Joris De Loore (ATP-314). België won deze ontmoeting met 3-2. In de kwartfinale namen de Belgen het op tegen de Verenigde Staten. Door de blessures van David Goffin en Steve Darcis begonnen de Belgen verzwakt aan de ontmoeting, die plaatsvond in Nashville. De Belgische ploeg bestond uit Ruben Bemelmans (ATP-110), Joris De Loore (ATP-319) en de debutanten Joran Vliegen (ATP-1182) en Sander Gillé (ATP-1593). België verloor de ontmoeting met 4-0.

Nederland